Calvados peut désigner :
 Calvados, un département français qui tient son nom de ses récifs ;
 les rochers du Calvados, les récifs qui ont donné le nom au département ;
 calvados, une boisson alcoolisée obtenue par distillation du cidre ;
 calvados, aussi une indication géographique protégée viticole ;
 Calvados, un ancien système informatique français de communication à distance pour micro-ordinateurs Apple dans les années 1980 ;
 Calvados, un personnage secondaire de la bande dessinée Astérix.

Voir aussi 
 Chemins de fer du Calvados, un ancien réseau de chemin de fer secondaire français à voie étroite du département du Calvados